Гран-при США 2004 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автоспидвее Индианаполиса, в США. Соревнования состоялись 20 июня 2004 года.

Такума Сато стал вторым в истории «Формулы-1» японцем, который поднялся на призовой подиум. Ранее это удавалось только Агури Судзуки на Гран-при Японии 1990 года. Примечательно, что тогда Судзуки также проиграл победителю 22 секунды. Для Сато этот подиум стал единственным в карьере в Ф-1.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Рубенс Баррикелло 1:10,223
 Лучший круг: Рубенс Баррикелло 1:10,399 (7)
 Первый подиум для Такумы Сато
 Первые очки для Жолта Баумгартнера

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США